Schierensee bezeichnet:
 Schierensee, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde
 Großer Schierensee, See in der Gemeinde Schierensee
 Kleiner Schierensee, See in der Gemeinde Schierensee
 Schierensee (Grebin), See bei Grebin, Kreis Plön
 Schierensee (Wankendorf), See bei Wankendorf, Kreis Plön